Едіна Галловіц-Халл і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.

Сє Шувей і Чжен Сайсай виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Цзіньвей і Хань Сіюнь з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари 

  Ярміла Ґайдошова /  Анастасія Родіонова (чвертьфінал)
  Альберта Бріанті /  Петра Мартич (півфінал)
  Чжан Кайчжень /  Джилл Крейбас (чвертьфінал)
  Марія Кондратьєва /  Сунь Шеннань (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Main Draw

Guangzhou International Women's Open, парний розряд
2011